Натуральне число 799
 799 рік до нашої ери
 799 рік нашої ери